I detentori del titolo erano Robert Lindstedt e Nenad Zimonjić ma hanno deciso di non partecipare insieme. Lindstedt ha partecipato con Łukasz Kubot, e sono stati sconfitti al primo turno da Julien Benneteau e Édouard Roger-Vasselin, mentre Zimonjić ha partecipato con Daniel Nestor e sono stati sconfitti ai quarti di finale da Michaël Llodra e Nicolas Mahut i quali si sono aggiudicati il torneo battendo in finale Jean-Julien Rojer e Horia Tecău per 6-2, 7-64.

Teste di serie

  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (primo turno)
  Łukasz Kubot /  Robert Lindstedt (primo turno)

  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (quarti di finale)
<li>  Rohan Bopanna /  Aisam-ul-Haq Qureshi (primo turno)

Qualificati 
  Michael Berrer /  Serhij Stachovs'kyj (primo turno)

Lucky Loser

  James Cerretani /  Adil Shamasdin (primo turno)

Wildcard

  Thiemo de Bakker /  Igor Sijsling (primo turno)

  Jesse Huta Galung /  Ross Hutchins (primo turno)

Tabellone

Qualificazione

Teste di serie

  James Cerretani /  Adil Shamasdin (ultimo turno, Lucky Loser)

  Stephan Fransen /  Wesley Koolhof (primo turno)

Qualificati
  Michael Berrer /  Serhij Stachovs'kyj

Lucky Loser

  James Cerretani /  Adil Shamasdin

Tabellone qualificazioni

Collegamenti esterni 
 
 

ABN AMRO World Tennis Tournament 2014
ATP World Tour 2014